Ez a szócikk tartalmazza a 2017-es Hungarian Ladies Open páros mérkőzéseit.

A legutóbbi International kategóriájú tornára 2013-ban került sor, azt a cseh Andrea Hlaváčková–Lucie Hradecká páros nyerte. 2014-ben és 2015-ben nem rendezték meg, 2016-ban ITF $100,000 dolláros tornát rendeztek.

A tornát a tajvani Hszie Su-vej és a grúz Okszana Kalasnikova párosa nyerte, miután a döntőben 6–3, 4–6, [10–4] arányban legyőzték az ausztrál Arina Rodionova és a kazah Galina Voszkobojeva párost.

A magyar indulók közül Babos Tímea a cseh Lucie Šafářovával párban az első kiemeltként indult, és az elődöntőig jutott, amelynek lejátszásától visszaléptek, mivel ők ketten jutottak az egyéni verseny döntőjébe. A Stollár Fanny–Bukta Ágnes páros a negyeddöntőben a Babos–Šafářová kettőstől szenvedett vereséget. Udvardy Panna az orosz Anna Blinkovával indult, és az első körben a későbbi tornagyőztes Hszie Su-vej–Okszana Kalasnikova párostól szenvedtek vereséget.

Kiemeltek
  Babos Tímea /  Lucie Šafářová (elődöntő, visszaléptek)
  María Irigoyen /  Xenia Knoll (első kör)
  Demi Schuurs /  Renata Voráčová (negyeddöntő)
  Hszie Su-vej /  Okszana Kalasnikova (bajnok''')

Főtábla

Sorsolás

Források 
A sorsolási tábla
Hivatalos weboldal

H